Hasle kan som auktorsförkortning betyda:

 Grethe R. Hasle
 Grethe Rytter Hasle

Robotskapade auktorsförkortningar